Dunner ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Dunner (1908–1978), deutsch-US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Lukas Dunner (* 2002), österreichischer Automobilrennfahrer